Еремиаш () — фамилия.

 Еремиаш, Богуслав (1859—1918) — чешский композитор.
 Еремиаш, Отакар (1892—1962) — чешский композитор и дирижёр.
 Еремиаш, Ярослав (1889—1919) — чешский композитор и пианист.